Belaj est un toponyme qui peut désigner :

 Belaj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Cerovlje, située dans le comitat d'Istrie ;
 Belaj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barilović, située dans le comitat de Karlovac.